Bernard Barny de Romanet (1894-1921), pilote de chasse, as français ;
 Joseph Barny de Romanet (1878-1915), officier mort pour la France ;
 Jean-Claude Barny, réalisateur français ;
 Michel Barny, pseudonyme de Didier Philippe-Gérard (né en 1949), réalisateur.